Soglio est une commune suisse du canton des Grisons
 Soglio est une commune italienne de la province d'Asti